Bassetlaw peut faire référence à : 

 Bassetlaw, un district d'administration locale dans le comté de Nottinghamshire, Angleterre
  est un hôpital du National Health Service situé à Worksop, dans le Nottinghamshire.
 Bassetlaw (circonscription britannique), circonscription du Nottinghamshire à la Chambre des communes britannique
 , Stagecoach East Midlands opérations dans le district de Bassetlaw
 , Retford